Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 804 dans le monde.

 RS-804 au Brésil
 Route européenne 804 en Espagne 
 Route nationale 804 en France